Иван Ястребов
 Ястребов, Иван Матвеевич (о. Иоанн; 1770—1853) — настоятель Покровского кафедрального храма на Рогожском кладбище (1803—1853).
 Ястребов, Иван Павлович (1911—2002) — советский металлург и партийный деятель, организатор отечественной тяжёлой промышленности и энергетики.
 Ястребов, Иван Степанович (1839—1894) — русский историк, этнограф и дипломат.